De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1989 werd in het weekend van 28 en 29 januari 1989 gehouden in het Sportcentrum De Uithof in Den Haag. Kampioenen werden Henriët van der Meer en Leo Visser.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1989
Langebaanschaatsen in 1989
Sportevenement in Den Haag
Schaatsen in Zuid-Holland